Gara Ștefănești Argeș este o gară care deservește orașul Ștefănești, România.

Ștefănești Argeș